Pietrosul (góry) – pasmo górskie w Karpatach Wschodnich 
 Pietrosul (Góry Rodniańskie) – szczyt górski w Górach Rodniańskich, 2303 m n.p.m. 
 Pietrosul (Czarnohora) – szczyt górski w Czarnohorze, 1855 m n.p.m.

Zobacz też:
 Pietros